Cinq navires de la marine américaine ont porté le nom d'USS Constellation en l'honneur selon le Congrès des États-Unis, des étoiles du drapeau des États-Unis.

 L', était une frégate de 38 canons et le deuxième bâtiment à être mis en service dans la Marine des États-Unis. Il a été le premier navire de la Marine des États-Unis à prendre la mer et le premier navire de la Marine des États-Unis à engager, défaire et capturer un navire ennemi ;
 L', était un sloop de guerre qui a servi de 1855 à 1933, et est conservé au National Historic Landmark à Baltimore dans le Maryland ;
 L', un croiseur, a été prévu en 1920 mais la construction a été annulée en 1923 ;
 L', était un porte-avions propulsé par des turbines à vapeur de la classe Kitty Hawk, qui a servi de 1961 à 2003 ;
 L', première frégate de la classe Constellation, en construction depuis 2022.

Voir aussi 
 Un vaisseau spatial fictif appelé  a été dans l'épisode Star Trek « La Doomsday Machine ».
 Également dans Star Trek, une classe de vaisseaux interstellaires Constellation existait, le navire de l'ex-capitaine Jean-Luc Picard, l'USS Stargazer, en faisait partie.

Source 
 

Constellation